Kathedraal van León in León (Nicaragua)
Kathedraal van León in León (Spanje) 
Kathedraal van Saint-Pol-de-Léon van voormalig bisdom Léon in Saint-Pol-de-Léon